

Lista szefów rządów Włoch

Królestwo (1861 – 1946)

Republika (od 1946)

Zobacz też 
 Lista szefów rządów Królestwa Sardynii

Bibliografia 
 Rulers.org 

 
Listy polityków